Małgorzata Potocka (ur. 1948) – polska tancerka, reżyser, choreograf i pedagog baletu.
 Małgorzata Potocka (ur. 1953) – polska aktorka, reżyserka, producentka filmowa
 Małgorzata Kasprowicz-Potocka – polska zootechnik, dr hab

Zobacz też 
 Maria Małgorzata Potocka